Tillväxt kan avse:

 Ekonomisk tillväxt – den relativa ökningen i något produktionsmått
 Logistisk funktion – en modell för tillväxten av en viss mängd P
 Tillväxt hos organismer - tillväxt hos djur och växter
 Organisk tillväxt – inom företagsekonomi, att växa genom expansion